een Engelse term voor een dierlijke habitat - een populaire ontmoetingsplaats of een vaak bezochte ontspanningsgelegenheid - ook stomping ground.
 Stamping Ground (Kentucky) - een dorp in de Amerikaanse staat Kentucky - in 1834 vernoemd naar de grond van een kudde bizons.
 Stamping Ground Trail - een wandelspoor in Unicoi County in de Amerikaanse staat Tennessee.
 Stamping Ground - een lied van Moondog, verschenen op het album Moondog in 1969.
 Stamping Ground Theme - een single van Moondog uit 1970, thema van het Holland Pop Festival.
 Stamping Ground - een documentaire van Jason Pohland en George Sluizer uit 1971 over het Holland Pop Festival.
 Stamping Ground - een moderne dans van de Tsjechische choreograaf Jiří Kylián uit 1983.
 Stamping Ground (band) - een Britse metalcore band sinds de jaren 90.
 The Stamping Ground - een lied van de Britse zanger Elvis Costello, uitgebracht op het album Imperial Bedroom 1994.
 Stamping Ground Dance Festival - een dans- en actiefestival in Bellingen in Australië, jaarlijks sinds 1997.
 Stamping Ground - een album van de Engelse gitarist Rod Clements uit 2000, met een titelnummer.
 The Stamping Ground - een album van de Schotse band Runrig uit 2001, met een titelnummer.